Асоя́н — армянская фамилия.
Известные носители:
 Асоян, Арам Айкович (1941—2020) — советский и российский филолог и культуролог.
 Асоян, Артур (род. 1970) — советский и армянский футболист, тренер.
 Асоян, Борис Рубенович (1945—1992) — советский дипломат, историк-африканист.

Примечания